Chrysillini — триба пауков из семейства пауков-скакунчиков (Salticidae). Ранее рассматривалась в ранге подсемейства Heliophaninae. Космополитное распространение. Около 400 видов.

Описание 
Пауки-скакунчики, у которых глаза расположены в 3 ряда. Голени с одним крупным апофизисом (отростком) или с двумя маленькими; на бедре один крупный апофизис. Сперматека и семяпроводы простые, сильно склеротизированные.
Некоторые представители (например, Phintella piatensis) образуют мирмекофильную ассоциацию с древесными муравьями-ткачями (Oecophylla smaragdina) для защиты от более опасных хищных пауков-плеваков (Scytodes, Scytodidae).

Систематика 
Одна из крупнейших групп пауков-скакунов (Salticidae). Известно около 30 родов и более 600 видов.

Классификация (с 2015 года) 
В 2015 году канадский арахнолог Мэддисон провёл полную реклассификацию всего семейства пауков-скакунчиков, часть групп расформировал и определил подсемейство Heliophaninae в ранге трибы Chrysillini в составе подсемейства Salticinae. Триба включена в состав клады Salticoida/Saltafresia. Род Bacelarella Berland & Millot, 1941 в новой классификации рассматривается в составе трибы Aelurillini из клады Saltafresia/Simonida (Salticinae); род Carrhotus Thorell, 1891 — в составе трибы Salticini из клады Saltafresia/Simonida (Salticinae); род Ceglusa Thorell, 1895 рассматривается в статусе Salticidae incertae sedis. Также с 2015 года название Heliophaninae Petrunkevitch, 1928 рассматривается в качестве младшего синонима более старшего имени Chrysillini (Chrysilleae Simon, 1901).

Классификация Heliophaninae (до 2015) 
Таксон Heliophaninae был выделен в 1928 году русско-американским зоологом академиком Александром Ивановичем Петрункевичем (1875—1964). К 2010 году группа включала 28 родов и более 400 видов, большая часть которых принадлежит роду Heliophanus C. L. Koch, 1833 (147). Род Chrysilla и другие иногда выделяют в отдельное подсемейство Chrysillinae, а также в Hasariinae
 Bacelarella Berland & Millot, 1941 — Африка (7 видов)
 Carrhotus Thorell, 1891 — Африка, Мадагаскар, Палеарктика, Азия (23)
 Ceglusa Thorell, 1895 — Мьянма (1)
 Chrysilla Thorell, 1887 — Африка, Азия, Австралия (6)
 Cosmophasis Simon, 1901 — Африка, Азия, Австралия (46)
 Echinussa Simon, 1901 — Мадагаскар (3)
 Epocilla Thorell, 1887 — Азия, Сейшеллы, Гавайи, Маврикий (8)
 Festucula Simon, 1901 — Африка (3)
 Hakka Berry & Prószynski, 2001 — Китай, Япония, Гавайи (1)
 Helicius Zabka, 1981 — Россия, Корея, Бутан, Япония (5)
 Heliophanillus Prószynski, 1989 — Европа, Азия, Йемен, Сокотра (3)
 Heliophanoides Prószynski, 1992 — Индия, Бутан (3)
 Heliophanus C. L. Koch, 1833 — Африка, Евразия, Австралия (147)
 Helvetia Peckham & Peckham, 1894 — Америка, Галапагосы (7)
 Icius Simon, 1876 — Африка, Евразия, Америка, Микронезия (27)
 Jaluiticola Roewer, 1944 — Маршалловы острова (1)
 Maltecora Simon, 1910 — Принсипи и Сан-Томе (Golfo di Guinea) (3 specie)
 Marchena Peckham & Peckham, 1909 — США (1)
 Matagaia Ruiz, Brescovit & Freitas, 2007 — Бразилия (1)
 Menemerus Simon, 1868 — Тропики и Европа (64)
 Natta Karsch, 1879 — Африка, Мадагаскар, Сан-Томе (2)
 Orsima Simon, 1901 — Африка, Азия (2)
 Paraheliophanus Clark & Benoit, 1977 — Остров Святой Елены (4)
 Phintella Strand, 1906 — Евразия, Африка (37)
 Pseudicius Simon, 1885 — Африка, Евразия (76)
 Tasa Wesolowska, 1981 — Китай, Корея, Япония (2)
 Theriella Braul & Lise, 1996 — Бразилия, Аргентина (3)
 Yepoella Galiano, 1970 — Аргентина (1)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Maddison’s alternative Chrysillini. salticidae.pl
 
 
 

Пауки-скакунчики